Kommunerna i Cáceresprovinsen, Spanien, är 221 stycken, efter två kommundelningar 2009, då Vegaviana skiljdes från Moraleja och Alagón del Río från Galisteo.

Provinskoden är 10.

Se även
Spaniens kommuner
Extremadura

Referenser

Fotnoter

Källor 
 Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2010

Externa länkar
 Diputación de Cáceres

Extremadura
Cáceres
Spaniens kommuner